Sierniki – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Kcynia 
 Sierniki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Czempiń 
 Sierniki – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Rogoźno